Красное Поле — название ряда населённых пунктов.

Казахстан 
 Красное Поле — до 1999 г. название села Гульдала Талгарского района Алма-атинской области.

Россия 
 Красное Поле — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Красное Поле — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Красное Поле — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Красное Поле — посёлок в Курганинском районе Краснодарского края.
 Красное Поле — деревня в Камешкирском районе Пензенской области.
 Красное Поле — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Красное Поле — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Красное Поле — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Красное Поле — посёлок в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Красное Поле — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Красное Поле — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

Украина 
 Красное Поле — село в Марковском районе Луганской области.

См. также